Zappe steht für:

 eine Vogelart, siehe Blässhuhn

Zappe ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Zappe (1883–1973), deutscher Architekt und Heraldiker
 Bailey Zappe (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Carl Eduard Zappe (1843–1888), deutscher Diplomat
 Walter Zappe, deutscher Politiker